ФК РФС или Фудбалска школа Рига, је летонски фудбалски клуб из Риге, који се такмичи у Првој лиги Летоније. Основан је 1962. године.

Историја 
РФС је промовисан 2016. у Првој лиги Летоније након што Сконто није добио лиценцу.

Новији резултати

Европска такмичења

Тренутни састав

Референце

Спољашње везе 
 Official website 

Летонски фудбалски клубови